Владимир Александрович Сашин (настоящая фамилия Фёдоров; 1856—1918) — русский актёр, фотограф, подвижник кинематографа.

Биография 
Родился в 1856 году. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

С конца 1880-х годов играл в провинциальных театрах (Нижний Новгород, Казань и другие), выступая в комическом амплуа. Затем приобрёл известность и с 1890 года выступал в Москве в Театре Е. Н. Горевой (1890—1891), Театре Ф. А. Корша (1891—1904), Малом театре (1904—1918). Специально для Сашина Р. 3. Чинаров писал одноактные пьесы-шутки, пользовавшиеся успехом у московской публики.

Затем Владимир Сашин увлёкся фотографией и после первых показов кино в России, в 1896 году, он приобрёл у конкурентов Люмьера — французских оптиков Клемана и Жильмера — киноаппарат «Витаграф», который быстро освоил. Первоначально он организовывал «сеансы движущихся фигур» в Театре Корша, где работал. Осуществил первые российские съёмки, делая короткометражные фильмы, которые с августа 1896 года стали демонстрироваться зрителям после спектаклей театра (свидетельства об этом сохранились в московских газетах того времени):

«Сашин, талантливый актёр, оказался не менее талантливым фотографом, показывающим движущуюся фотографию. Это наш московский „Люмьер“.  намерен снимать различные сценки на улице, при разъездах у театров, репетиции, заседания, лекции и т. д.».

В московских «Театральных известиях» от 30 августа (11 сентября) 1896 года опубликована эпиграмма на Сашина-Фёдорова, который показывал в театре по окончании спектаклей картины синематографа:

Постепенно он начал снимать хроникальные и игровые сюжеты. В 1903 году Сашин покинул Театр Корша и подрабатывал изготовлением фотографий на фарфоре и эмали. Работал актёром и в 1907—1908 годах держал фарсовую труппу в «Немецком клубе». В 1910 году вернулся к кинематографу, организовав кинофирму «Русь», но закрыл её из-за нерентабельности. В 1913 году в ней снял фильм «На чужой каравай рта не разевай» (утрачен), в котором сыграл одну из ролей.

Всеми забытый пионер русского кинематографа умер 12 августа 1918 года.

См. также 
 Список утраченных фильмов России (1913)

Источники 
 Эфрос Н. Е. Москва. Драматические театры, «ЕИТ», СПБ, 1910, вып. 1.
 Пазухин А. Владимир Александрович Сашин, «Театральный курьер», 1918, № 19.
 Эрманс В. Рожденный смешить, «Театральная газета», 1918, № 33-34.
 Театральная энциклопедия. Том 6. Главный ред. П. А. Марков — Москва: «Советская энциклопедия», 1967.

Примечания

Ссылки 
 САШИН Владимир Александрович
 Сашин Владимир Александрович
 Синематограф в России

Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Актёры России
Пионеры кинематографа